Внутригородска́я террито́рия го́рода федера́льного значе́ния — тип внутригородских муниципальных образований в России, существующий с 2006 года в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и с 2014 года в Севастополе.

Внутригородское муниципальное образование является самостоятельным муниципальным образованием, в границах которого местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и другие органы местного самоуправления.

Характеристика 

Местное самоуправление на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом города федерального значения и Уставом внутригородского муниципального образования.

Используемые в законодательстве понятия «внутригородская территория города федерального значения» и «внутригородское муниципальное образование в городе федерального значения» идентичны по своему содержанию.
В Москве существует 146 внутригородских муниципальных образований (125 муниципальных округов, 2 городских округа и 19 поселений), в Санкт-Петербурге — 111 внутригородских муниципальных образований (81 муниципальный округ, 9 городов и 21 посёлок), в Севастополе — 10 внутригородских муниципальных образований (9 муниципальных округов и 1 город).

С 2006 года все внутригородские муниципальные образования в других городах прекратили существование.

В 2014 году среди других городов вновь появилась категория внутригородских муниципальных образований: внутригородские районы, входящие в состав городского округа с внутригородским делением.

Список внутригородских территорий 
Список внутригородских территорий отсортирован по алфавиту с приведением соответствующего города федерального значения Российской Федерации и статистических данных по состоянию на 1 января 2021 года. Официальный статус внутригородских территорий указывается согласно правовым актам (в Росстате некоторые муниципальные образования обозначаются отличным от официального способом: муниципальные округа Москвы как муниципальные образования — официальный статус до 2012 года, городские округа как поселения).

Сокращения:
 гор. округ — городской округ;
 мун. округ — муниципальный округ

Муниципальные образования, наделённые статусом города (в Санкт-Петербурге и Севастополе) или городского округа (в Москве), выделены оранжевым цветом. Муниципальные образования Санкт-Петербурга, наделённые статусом посёлка, выделены светло-серым цветом. Муниципальные образования Москвы, наделённые статусом поселения, выделены тёмно-серым цветом.

Данные по площадям приведены на 2020 год.

В декабре 2020 года была инициирована процедура переименования муниципальных образований Санкт-Петербурга, официально называющихся муниципальными округами, варианты преобразования:
 переименование муниципальных округов во внутригородские муниципальные образования города Санкт-Петербурга с одновременным переименованием городов и посёлков во внутригородские муниципальные образования города Санкт-Петербурга города (посёлки);
 переименование муниципальных округов в округа.

См. также 
 Административно-территориальное деление Москвы
 Административно-территориальное деление Санкт-Петербурга
 Административно-территориальное деление города федерального значения Севастополя
 Местное самоуправление в Москве
 Местное самоуправление в Санкт-Петербурге

Примечания 

Местное самоуправление в Российской Федерации
Внутригородские территории городов федерального значения
Списки муниципальных образований России
Типы административно-территориальных единиц Российской Федерации